Les Pictaves ou Pictons étaient un peuple gaulois de l'Ouest de la France.
La Pictave est une race de poule originaire du Poitou, nommée ainsi en hommage aux Pictaves qui peuplaient la région